Протягом історії тенісу було багато відомих протистоянь. У цій статті наведено список найвизначніших із них. 
Обов'язкові критерії для включення протистояння в список:
 Обидва гравці повинні мати рейтинг не нижче №3, а щонайменше один із них повинен бути першою ракеткою світу.
 Гравці повинні зустрітися між собою декілька разів у півфіналах турнірів Великого Шлему або пізніше (в Аматорську еру - також Про Шлем).
 В сумі гравці повинні зіграти між собою не менше 12 ігор на рівні ATP.
Активні протистояння виділені.

Чоловічі протистояння Відкритої ери
Рафаель Надаль та Роджер Федерер є рекордсменами за кількістю розіграних між собою фіналів Турнірів Великого Шлему - 8 у період 2005-2011 років. Рафаель Надаль і Новак Джокович - єдині тенісисти, які зустрічалися у фіналах чотирьох Турнірів Великого Шлему підряд (з Вімблдону-2011 до Ролан Гаррос-2012).

Майже 150 очних зустрічей провели між собою представники так званої "Великої четвірки".

Чоловічі протистояння Аматорської ери

Жіночі протистояння Відкритої ери

Жіночі протистояння Аматорської ери

Примітки

Див. також 
 Рейтинг ATP
 Рейтинг WTA
 Список тенісистів, які були першою ракеткою світу в одиночному розряді
 Список тенісисток, які були першою ракеткою світу в одиночному розряді
 Список переможців турнірів Великого шолома серед чоловіків в одиночному розряді
 Список переможців турнірів Великого шолома серед жінок в одиночному розряді
 Тенісна статистика
 Рекорди ATP

Тенісні протистояння